Теори́да или теорис () — в Древних Афинах государственный корабль, доставлявший теории (или феории,  — священные праздничные посольства, участники которых назывались теорами, или феорами, , а начальник — архитеором, ) на территорию других государств для участия в различных праздниках и играх. 

Приблизительно до конца IV века до н. э. в Афинах было три теориды: «Саламиния»,«Парал» и «Делия». Матросы этих кораблей получали по 4 обола в день, а так как экипаж каждого корабля составлял около 200 человек, то расход на одно только жалованье доходил для всех трёх кораблей до 24 талантов в год. 

Саламиния () и Парал () использовались не только для теорий, но и для перевозки казённых денег и государственных депеш, доставки в Афины государственных преступников и т. д.; иногда они принимали участие в морских сражениях.

Последнее задокументированное сообщение о Саламинии относится к 373 г. до н.э., когда для похода к Керкире против лакедемонян Ификрат при­со­еди­нил к сво­е­му флоту так­же и эти кораб­ли. Последнее задокументированное сообщение о Парале относится к июню 331 г. до н.э., когда Александр Македонский, шедший против персов из Египта, остановился в Тире: сюда к нему из Афин прибыло посольство на Парале во главе с послами Диофантом и Ахиллом.

Делия () использовалась исключительно для доставки делий — священных теорий, отправлявшихся афинянами на остров Делос. Согласно преданию, пересказанному Плутархом, впервые на этом корабле посетил Делос и вернулся обратно в Афины Тесей, после чего и появилась традиция ежегодных делий; согласно Плутарху, после плавания Тесея корабль ежегодно ремонтировался, что позволило ему просуществовать до времён Деметрия Фалерского (317-307 гг. до н.э.). Рассказ Плутарха породил философские споры, результатом которых стало появление так называемого парадокса Тесея.

По всей видимости, теориды были потеряны (попросту сгнили) после поражения в Ламийской войне (323-322 гг. до н.э.): по условиям мира были лишены гражданских прав и изгнаны из города 12 000 беднейших граждан (фетов) и ограничены избирательные права для богатых граждан, что положило конец афинской демократии; кроме того, на холме Мунихии в Пирее был размещен македонский гарнизон, что ознаменовало конец афинской морской мощи и политической независимости. По крайней мере во время Хремонидовой войны (267-261 гг. до н.э.) военного флота у Афин уже не было. Косвенно это может подтверждать судьба «Делии».

См. также 
 Корабль Тесея

Примечания

Литература 

 
 
 

Корабли Древних Афин
Религия в Древней Греции
V век до н. э.